Ліга Умаглесі 1994—1995 — 6-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вшосте поспіль здобуло Динамо (Тбілісі).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Батумі) взяв участь у Кубку володарів кубків 1995—1996 як фіналіст Кубку Грузії 1994—1995.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

1994–1995
Грузія
Грузія
1994 у Грузії
1995 у Грузії
1994 у грузинському спорті
1995 у грузинському спорті